Тодор Симов може да се отнася за:
 Тодор Симов – български волейболист и треньор, състезател и по лека атлетика
 Тодор Симов – български футболист, внук на волейболиста